Arago kan syfta på bland andra:

 François Arago (1786–1853), fransk vetenskapsman
 Jacques Arago (1790–1855), fransk författare och upptäcktsresande 
 Étienne Arago (1802–1892), fransk författare och politiker
 Emmanuel Arago (1812–1896), fransk politiker

Se även 

 Aragonien, vars katalanska namn är Aragó

Efternamn